Dupa – pseudonim belgijskiego rysownika Luca Dupanloupa
 Dupa – alternatywna nazwa rzeki Tupa (na Ukrainie)

Zobacz też 
 pośladek – nazywany wulgarnie dupą
 odbyt